Пиццабалла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пиццабалла, Пьербаттиста (род. 1965) — католический Титулярный архиепископ Вербе и Апостольский администратор Иерусалима.
 Пиццабалла, Пьерлуиджи (род. 1939) — итальянский футболист, игравший на позиции вратаря.